We Are the People – singolo dei Feeder del 2008
 We Are the People – singolo degli Empire of the Sun del 2008
 We Are the People – singolo di Martin Garrix del 2021